1-й воздушно-десантный корпус может означать:

* 1-й воздушно-десантный корпус в Англии.
 1-й воздушно-десантный корпус в СССР.